memorandum – forma scritta di comunicazione

Cinema 
Memorandum – film del 1967 diretto da Donald Brittain e John Spotton

Musica 
Memorandum – album dei Lacrimas Profundere del 1999
Memorandum – album di The Leading Guy del 2015